Distretto di Acobamba – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Acobamba – distretto del Perù nella regione di Huancavelica
Distretto di Acobamba – distretto del Perù nella regione di Junín